Victor Zuckerkandl ist der Name folgender Personen:

*Victor Zuckerkandl (Industrieller) (1850–1927), österreichischer Industrieller, Klinikbetreiber und Kunstsammler
Victor Zuckerkandl (Musikwissenschaftler) (1896–1965), österreichischer Musikwissenschaftler